Pecker steht für:

 Pecker, Originaltitel von John Waters’ Pecker, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 (1629) Pecker, Asteroid des Hauptgürtels

Pecker ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Pecker (* 1949), französischer Bauingenieur
 Helene Pecker-Zörner (* 1957), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Jean-Claude Pecker (1923–2020), französischer Astronom

Siehe auch:
 Becker
 Packer
 Peker